El colibrí de Mitchell, colibrí hada acollarada, estrella gorguipúrpura, estrellita gorjipurpura, rumbito pechiblanco o zumbador pechiblanco (Calliphlox mitchellii) es una especie de colibrí en la familia Trochilidae y es uno de los cuatro géneros de Calliphlox.

Distribución
La especie se encuentra en Colombia y Ecuador, y una población menor localizado en Panamá, a 600 km de la distribución de las especies principales.

Referencias

Enlaces externos 

 Purple-throated Woodstar videos on the Internet Bird Collection
 Purple-throated Woodstar photo gallery VIREO

mitchelli
Aves de América del Sur
Aves de América Central
Animales descritos en 1847
Taxones descritos por Jules Bourcier